Мури́лу Бени́сиу Рибе́йру (; род. 13 июля1971, Нитерой, Бразилия) — бразильский актёр и режиссёр. Известен своими ролями в фильмах и многосерийных телесериалах: «Женщина сверху» (2000), «Клон» (2001), «Шоколад с перцем» (2003—2004) и «Проспект Бразилии» (2012).

Биография 

Родился 13 июля 1971 года в пригороде Рио-де-Жанейро в Нитерой в многодетной семье Марио Луиса Бенисиу — одного из руководителей Банка Бразилии. О желании стать актёром Мурилу заявил родителям в 8 лет, насмотревшись фильмов с Чарли Чаплином. Отец руководил банком, мать преподавала.

В 1989 году Бенисиу отправился в Калифорнию. В Сан-Франциско мыл полы, чистил стекла, был официантом и доставщиком пиццы. Он вернулся в Бразилию, где во время праздников началось прослушивание актеров в мастерской Rede Globo. В возрасте 21 года снялся в романе «Раненый зверь». Его дебют состоялся в 1993 году, когда он снялся в сериале «Хищник», однако известность к актёру пришла только 5 лет спустя — после выхода на экраны теленовеллы «Во имя любви». Бенисиу стал появляться не только в сериалах, но и в большом кино, получил приглашение в Голливуд (в 2000 году он снялся в фильме «Женщина сверху» (альтернативное название — «Феминистка», вместе с Пенелопой Крус).

Вернувшись домой, продолжил кинематографическую карьеру. Снялся в сериале «Клон», в котором он сыграл двух близнецов.

Личная жизнь 

Бенисиу является отцом двоих сыновей. Старший Антонио (1997 г.р.) от бразильской актрисы Алессандры Негрини. Младший — Пьетро (2005 г.р.).от Джовани Антонелли (Клон).]

Творчество

Телевидение 
 2019 – 2022 – Любовь матери (Amor de Mae) – Раул Мартинелли
 2019 — Если сейчас закрою глаза (Se Eu Fechar os Olhos Agora) — Адриано Маркес Торрес
 2018 — Поцелуй на асфальте (O Beijo no Asfalto) — режиссер
 2017 — Ласковый зверь (O Animal Cordial) — Инасио
 2017 — Развод (Divórcio) — Жулио
 2016 — Ничего не будет как прежде (Nada Será Como Antes) — Сауло Рибейро
 2014 — Поколение Бразилии (Geração Brasil) — Жонас Мара
 2014 — Украденные Любовью (Amores Roubados) — Жайме
 2012 — А потом... Съел? — Уолни
 2012 — Проспект Бразилии (Avenida Brasil) — Жоржи Тайфун
 2010 — Шумиха (Tititi) — Арикленес Мартинш
 2009 — Закон силы —  Тенет Уилсон 
 2008 — Фаворитка (A Favorita) —  Доди
 2006 — Большой конфуз (Pé na Jaca) —  Артур Фортуна (Туту)  2005 — Америка —  Себастиау да Силва Ижину  2004 — Секс, любовь и измена (Sexo, Amor e Traicao) —  Карлос / Carlos  2003 — Шоколад с перцем (Chocolate com Pimenta) —  Данилу / Danilo  2003 — Человек года (Homem do Ano, O) —  Мигел / Maiquel  2001 — Клон (O ClonE) —  Лукас / Диогу / Лео  2001 — Возможная любовь (Amores Possiveis) —  Карлос / Carlos  2000 — Женщина сверху (Woman on Top) —  Тони Оливейра / Toni Oliveira  1997 — Во имя любви (Por Amor) — Леонарду 1993 — Хищник — Фабрисиу''

Примечания

Ссылки 
 
 Мурилу Бенисиу на Braziliada.ru 
 Мурилу Бенисиу на Dramaturgia Brasileira

Актёры Бразилии